M95 может обозначать:

 M95 — галактика в созвездии Льва
 Steyr Mannlicher M95 — австро-венгерская магазинная винтовка;
 Barrett M95 — американская крупнокалиберная снайперская винтовка, модификация Barrett M90
 М-95 Дегман — хорватский основной боевой танк